Westfall ist der Familienname folgender Personen: 

 Ed Westfall (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler 
 Minter Jackson Westfall (1916–2003), US-amerikanischer Insektenkundler 
 Richard Westfall (1924–1996), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker 

Westfall steht für: 

 Westfall (Kansas), Ortschaft im Lincoln County, Kansas, USA 
 Westfall (Montana), Ortschaft im Mineral County, Montana, USA 
 Westfall (Ohio), Ortschaft im Pickaway County, Ohio, USA 
 Westfall (Oregon), Geisterstadt im Malheur County, Oregon, USA

Siehe auch:
 Westfal
 Westphal